Моор:

Фамилия 
 Моор, Александр Викторович (род. 1974) — российский политик, губернатор Тюменской области.
 Моор, Валерий Климентьевич (1950—2021) — российский архитектор, заслуженный архитектор Российской Федерации (2002), член-корреспондент РААСН (2010).
 Моор, Георгий Георгиевич (1907—1958) — советский геолог, исследователь алмазов Сибири.
 Моор, Дмитрий — псевдоним русского и советского художника Д. С. Орлова (1883—1946).
 Моор, Карел де (1655—1738) — нидерландский художник, один из известнейших портретистов лейденской школы.
 Моор, Карл (1853—1932) — швейцарский социал-демократ.
 Моор, Пётр Семёнович (1934—2014) — народный депутат РСФСР.
 Моор, Феликс — эстонский и советский актёр, педагог и радиорепортёр.
 Моор, Фред (1920—2017) — французский военный и политический деятель, канцлер ордена Освобождения.
 Моор, Эммануэль (1863—1931) — венгерский композитор, музыкант, изобретатель музыкальных инструментов.
 фон Моор — семья персонажей драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

Населенный пункт 
 Моор — до 1942 года название села Ключи в Красноармейском районе Саратовской области.

См. также